Jméno a příjmení Václav Uhlíř má více nositelů:

 Václav Uhlíř (* 1954) – český varhaník
 Václav Uhlíř (1971) – český fotbalista
 Václav Uhlíř (kněz) (1842–1913) – český katolický kněz